De Leemputten (Gelderland), natuurgebied in de Nederlandse provincie Gelderland, nabij Groenlo
 Leemputten (Noord-Brabant), natuurgebied in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, tussen Udenhout en Haaren

Zie ook 
 Leemkuil